Duke [djuːk,  ˈduːk] může být:

 šlechtický titul v anglosaských zemích, odpovídá českému vévodovi

příjmení osob
 David Duke (* 1950) – americký politik
 George Duke (1946–2013) – americký hudebník
 Charles Duke (* 1935) – americký astronaut
 Mitchell Duke (* 1991) – australský fotbalista

křestní jméno osob
 Duke Ellington (1899–1974) – americký jazzový klavírista a hudební skladatel
 Duke Kahanamoku (1890–1968) – americký sportovec, plavec pocházející z Havaje
 Duke Pearson (1932–1980) – americký hudebník

jiný význam
 Duke Nukem – série počítačových her se stejnojmenným hlavním hrdinou
 Duke University – americká univerzita v Durhamu ve státě Severní Karolína
 Iron Duke – třída britských bitevních lodí
 HMS Iron Duke (1912) – britská bitevní loď
 Duke of Edinburgh – třída britských pancéřových křižníků
 Duke (album) – hudební album skupiny Genesis
 Duke Street Records – kanadské hudební vydavatelství
 Duke Energy – americká energetická společnost
 Duke Energy Center – mrakodrap v americkém městě Charlotte

Externí odkazy